Proton može značiti:

 Proton, subatomska, nukleonska pozitivna čestica
 Proton (raketa), raketa-nosač
 Proton (satelit), Sovjetski umjetni satelit
 Proton (automobili), malezijska tvornica automobila